Concili de Constantinoble (360), concili local
 Primer Concili de Constantinoble, segon concili ecumènic, el 381 o 383.
 Concili de Constantinoble II, cinquè concili ecumènic, el 553.
 Concili de Constantinoble III, sisè concili ecumènic, el 680.
 Concili de Constantinoble IV, vuitè concili ecumènic (869-870)
 Concili de Constantinoble (1285), concili local
 Concili de Constantinoble V, concili de l'església ortodoxa oriental, el seu IX concili ecumènic, el 1341-1351